El Yagual peut désigner :

Toponymes

El Yagual : l'une des six paroisse civiles de la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure ;
 El Yagual : capitale de la paroisse civile d'El Yagual dans la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure ;
 El Yagual : une localité de la paroisse civile de Miguel Peña de la municipalité de Valencia dans l'État de Carabobo.

Homonymie de toponyme